HMAS Sydney () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Австралії, названих на честь м. Сідней.

 HMAS Sydney (1912) — легкий крейсер типу «Town». Збудований у 1912 році, проданий на злам у 1928 році.
 HMAS Sydney (D48) — легкий крейсер типу «Leander». Збудований у 1934 році. Загинув у бою з німецьким крейсером «Kormoran» 19 листопада 1941 року
 HMAS Sydney (R17) — авіаносець типу «Маджестік». На службі з 1949 по 1973 роки.
 HMAS Sydney (FFG 03) — ракетний фрегат типу «Adelaide». Збудований у 1980 році. Виключений зі списків флоту у 2015 році.
 HMAS Sydney (DDGH 42) — есмінець ППО типу «Hobart». Вступ у стрій планується у 2020 році.

Кораблі ВМС Австралії